BG pode ser:

 abreviação ISO 639 para a língua búlgara;
 abreviação ISO 3166-1 para Bulgária.
 abreviação em acústica e outras áreas para background 
 abreviação para a cidade de Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul)
Desambiguações de siglas